Kobbholmen est un nom porté par plusieurs îles norvégiennes :
 Kobbholmen, île de Øygarden ;
 Ytre Kobbholmen ;
 Midtre Kobbholmen ;
 Indre Kobbholmen.